Дейв Тейлор (,  4 грудня 1955, Онапінг Фоллз) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1973 року.

1975 року був обраний на драфті НХЛ під 210-м загальним номером командою «Лос-Анджелес Кінгс». 

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 18 років, провів, захищаючи кольори команди «Лос-Анджелес Кінгс».

Загалом провів 1203 матчі в НХЛ, включаючи 92 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 30 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення  
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1981, 1982, 1986, 1994.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1981.
 Приз Білла Мастертона — 1991.
 Приз Кінга Кленсі — 1991.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Див. також 
 Список гравців НХЛ, які набрали 1000 очок у чемпіонаті

Посилання
 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Задрафтовані «Лос-Анджелес Кінгс»